Beil bezeichnet

 ein Gerät, siehe Beil
 als Wappenfigur siehe Barte (Heraldik)

Beil ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Beil (1870–1961), deutscher Chemiker und Abgeordneter 
 Alfons Beil (1896–1997), deutscher katholischer Priester, Monsignore und Autor
 Anton Beil (1938–1984), deutscher Maler und Heimatforscher
 Brigitte Beil (1941–2016), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Caroline Beil (* 1966), deutsche Fernsehmoderatorin
 Charles Beil (1894–1976), kanadischer Bildhauer
 Curt Beil, deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Else Ulich-Beil (1886–1965), deutsche Politikerin
 Frank Timo Beil (* 1975), deutscher Chirurg
 Gerhard Beil (1926–2010), deutscher Politiker (SED)
 Heinrich Beil (1907–1992), Bürgermeister von Oberursel 1960–1972
 Hermann Beil (* 1941), österreichischer Theaterdramaturg

 Lilo Beil (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Louise Beil (1829–1893), deutsche Theaterschauspielerin
 Luzia Beil (* 1999), deutsche Boulespielerin 
 Marty Beil († 2015), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer
 Michael Beil (* 1963), deutscher Komponist
 Peter Beil (1937–2007), deutscher Schlagersänger
 Ralf Beil (* 1965), Kunsthistoriker, Kurator und Publizist
 Ulrich Johannes Beil (* 1957), deutscher Lyriker, Essayist und Literaturwissenschaftler
 Vivien Beil (* 1995), deutsche Fußballspielerin

Beil ist der Name der Berge
 Großer Beil (2.309 m) und
 Kleiner Beil (2.197 m) in Tirol

Siehe auch:
 Bail
 Beyl
 Peil
 Beile